Movila poate fi:

Movila, Ialomița
Movila, Herța
Movila Banului, Buzău
Movila Miresii, Brăila
Movila Oii, Buzău
Movila Ruptă, Botoșani
Movila Verde, Constanța
Movila (Niculești), Dâmbovița
Movila (Sălcioara), Dâmbovița
Comuna Movila Banului, Buzău

Vezi și 
 Movilă (nume de familie)
 Movilița (dezambiguizare)
 Movileni (dezambiguizare)

Toponime românești